Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii produkcja muzyczna roku / producent muzyczny / realizator dźwięku roku.

W 2012 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni.

W 2020 roku powrócono do tej kategorii.

Realizator dźwięku roku

Lata 1994-1999

Lata 2000-2001

Producent muzyczny roku

Lata 1995-1999

Lata 2000-2022

Produkcja muzyczna roku

Lata 2002-2009

Lata 2010-2012

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Produkcja